Posh –  film del 2014 diretto da Lone Scherfig
 Posh – opera teatrale di Laura Wade
 Posh – termine inglese utilizzato per indicare persone, oggetti o ambienti di alta classe